Albionella är ett släkte av kräftdjur. Albionella ingår i familjen Lernaeopodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Albionella